Torelli je priimek v Sloveniji in tujini.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Albin Torelli (1898—1973), pravnik, vrhovni sodnik SRS, alpinist in organizator planinstva
 Nikolaj Torelli (*1940), lesarski in gozdarski strokovnjak, univ. profesor

Znani tuji nosilci priimka 
 Giuseppe Torelli (1763—1813), francoski maršal
 Giuseppe Torelli (1658—1709), italijanski violinist in skladatelj

Glej tudi 

 priimek Turel
 priimek Torre

Zunanje povezave